Михаил Павлович Стефано́вич (1898—1970) — советский украинский оперный режиссёр и певец (бас-кантанте). Народный артист Украинской ССР (1947). Лауреат Сталинской премии второй степени (1949). Член ВКП(б) с 1944 года.

Биография 
М. П. Стефанович родился 2 (14 февраля) 1898 года в Киеве. В 1922 году окончил Киевскую консерваторию. Занимался по классам пению у Збруевой и М. В. Микиши, по классу фортепиано у Ф. М. Блуменфельда. Сценическую деятельность начал в 1919 году в Киеве в экспериментальной студии «Молодой оперный театр» под руководством Л. П. Штейнберга. С 1921 года выступал в оперных театрах Киева, Одессы, Харькова, Перми, Саратова, Новосибирска, Ташкента. С 1928 года занимается режиссёрской деятельностиью. С 1933 года главный режиссёр и художественный руководитель оперных театров Днепропетровска, Харькова, Одессы, Львова.

В 1945—1946 годах преподавал в Харьковской, в 1946—1947 годах — во Львовской консерваториях. В 1947—1954 годах художественный руководитель и главный режиссёр КУАТОБ имени Т. Г. Шевченко.

М. П. Стефанович умер 5 августа 1970 года в Киеве.

Творчество

Оперные партии 
 «Борис Годунов» М. П. Мусоргского — Борис Годунов
 «Хованщина» М. П. Мусоргского — Досифей
 «Князь Игорь» А. П. Бородина — Кончак
 «Русалка» А. С. Даргомыжского — Мельник
 «Руслан и Людмила» М. И. Глинки — Руслан
 «Мазепа» П. И. Чайковского — Кочубей
 «Севильский цирюльник» Дж. Россини — Дон Базилио
 «Аида» Дж. Верди — Рамфис
 «Тарас Бульба» Н. В. Лысенко — Тарас Бульба, Воевода

Оперные постановки 
  — «Аида» Дж. Верди; «Евгений Онегин» П. И. Чайковского
  — «В бурю» Т. Н. Хренникова
  — «Дочь кардинала» Ф. Галеви
  — «Пиковая дама» П. И. Чайковского; «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова
  — «Любовь Яровая» В. Р. Энке
  — «Молодая гвардия» Ю. С. Мейтуса (первая постановка)
  — «Иван Сусанин» М. И. Глинки
  — «Фауст» Ш. Гуно; «Сказка о царе Салтане» Н. А. Римского-Корсакова
  — «Богдан Хмельницкий» К. Ф. Данькевича
  — «Борис Годунов» М. П. Мусоргского
  — «Князь Игорь» А. П. Бородина

Награды и премии 
 Два ордена Трудового Красного Знамени (23.01.1948 и 30.06.1951)
 Народный артист Украинской ССР (1947)
 Сталинская премия второй степени (1949) — за постановку оперного спектакля «Иван Сусанин»

Примечания 

Басы
Члены КПСС
Выпускники Киевской консерватории
Персоналии:Киевский театр оперы и балета имени Тараса Шевченко